Неокла́ссики — многозначное понятие:

 Неоклассики — представители неоклассицизма в разных видах искусства.
 «Неоклассики» — русская поэтическая группа середины 1920-х годов в Ленинграде, возникшая под опекой Фёдора Сологуба.
 «Неоклассики» — русская поэтическая группа 1918 — начала 1920-х годов в Москве.
 «Неоклассики» () — украинская литературная группа 1920-х годов.